Il gruppo della niccolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della niccolite 
 Breithauptite
 Freboldite
 Kotulskite
 Langisite
 Niccolite
 Niggliite
 Sederholmite
 Sobolevskite
 Sorosite
 Stumpflite
 Sudburyite
 Yuanjiangite

Note 

Niccolite